Кани може да се отнася за:
 Кани (бозайници) (Taurotragus), род бозайници
 Кани (птици) (Milvus), род птици
 Кани (опера), опера от Ойген д'Албер